Luisa Dánská (20. ledna 1750 Christiansborg – 12. ledna 1831 Gottorp) byla rodem dánská a norská princezna a sňatkem princezna-lankraběnka hesensko-kasselská.

Biografie 

Luisa byla poslední dcerou dánského krále Frederika V. (1723–1766) a jeho první ženy Luisy Hannoverské (1724–1751), dcery britského krále Jiřího II. Její starší bratr nastoupil na dánský trůn jako král Kristián VII.

Manželství a potomci 

30. srpna roku 1766 se v paláci Christiansborg provdala za svého bratrance z matčiny strany, lankraběte Karla Hesensko-Kasselského (1744–1836), syna Fridricha II. Hesensko-Kasselského a jeho manželky Marie, dcery britského krále Jiřího II. Tento princ byl bratrem vládnoucího kurfiřta Viléma I. Hesenského, jenž se v roce 1763 oženil s dánskou princeznou Karolinou Vilemínou, Luisinou sestrou.

Z manželství Karla a Luisy vzešlo šest potomků:

 Marie Žofie Hesensko-Kasselská (1767–1852), ⚭ 1790 Frederik VI. (1768–1839), mezi lety 1808 a 1839 dánský král a mezi lety 1808 až 1814 král norský
 Vilém Hesensko-Kasselský (1769–1772), zemřel v dětství
 Fridrich Hesensko-Kasselský (1771–1845), ⚭ 1813 Klara von Brockdorff (1778–1836), morganatický sňatek
 Juliana Hesensko-Kasselská (1773–1860), abatyše z Itzehoe
 Kristián Hesensko-Kasselský (1776–1814), neoženil se a neměl potomky
 Luisa Karolina Hesensko-Kasselská (1789–1867), ⚭ 1810 Fridrich Vilém Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburský (1785–1831)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 https://web.archive.org/web/20080323171051/http://pages.prodigy.net/ptheroff/gotha/denmark.html Royal House of Denmark
 https://web.archive.org/web/20080315224705/http://pages.prodigy.net/ptheroff/gotha/hesse.html Landgravial House of Hesse-Kassel
 Luisa Dánská na stránkách genealogy.euweb

Luisa Dánská
Luisa Dánská
Luisa Dánská
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Narození v Kodani
Úmrtí ve Šlesviku
Narození 20. ledna
Narození v roce 1750
Úmrtí 12. ledna
Úmrtí v roce 1831
Ženy